«На дальней станции сойду» — произведения советских авторов:
 «На дальней станции сойду» — песня из фильма «По секрету всему свету» (музыка — В. Шаинский, текст — М. Танич).
 «На дальней станции сойду» — очерк Евгения Носова.